Scharnau ist der Name folgender Ortschaften in Polen:

 Scharnau, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Sarnowo (Kozłowo) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Czarnowo (ehemals Scharnau im Landkreis Thorn, Danzig-Westpreußen), Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Zławieś Wielka
 Sierniki (ehemals Scharnau im Landkreis Obornik, Reichsgau Wartheland), Ort in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Rogoźno
 Sierniki (ehemals Scharnau im Landkreis Kosten, Reichsgau Wartheland), Ort in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Czempiń